Майкл Кан (; 8 декабря 1935, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США) — американский киномонтажёр, член Американского общества монтажеров (), трёхкратный лауреат премии «Оскар» за лучший монтаж к фильмам Стивена Спилберга «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Список Шиндлера» и «Спасти рядового Райана», дважды лауреат премии BAFTA.

Карьера 
Карьера Майкла Кана началась в 1964 году, на телевидении, где он дебютировал ассистентом монтажёра в двух эпизодах телесериала «Шоу Билла Дэна» (The Bill Dana Show). С 1965 по 1971 работал монтажером в сериале «Герои Хогана» (Hogan’s Heroes). В 1977 году производил монтаж фантастической картины режиссёра Стивена Спилберга — «Близкие контакты третьей степени», за работу над которой Кан впервые был номинирован на «Оскар». С этого фильма началось многолетнее сотрудничество Майкла Кана со Спилбергом, продолжающееся уже более 40 лет (Стивен Спилберг пользуется услугами Майкла Кана для монтажа почти всех своих фильмов).

С восемью номинациями на премию «Оскар» Кан разделил с Тельмой Скунмейкер рекорд как самый номинированный монтажёр в истории премии «Оскар». Также, Кан является рекордсменом по количеству побед (три) в категории за лучший монтаж, вместе со Скунмейкер,  и . Последняя номинация Майкла Кана на «Оскар» была в 2013 году за монтаж фильма «Линкольн».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Лауреаты премии «Сатурн»
Лауреаты премии «Спутник»